Tenisowy turniej WTA Pan Pacific Open 2007 odbył się w dniach 27 stycznia - 4 lutego w stolicy Japonii Tokio na kortach dywanowych. Pula nagród wyniosła 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
Zawody sportowe w Shibuyi (Tokio)